Marco II di Alessandria – vescovo di Alessandria d'Egitto dal 143 al 154, noto anche come Marciano
 Marco II di Alessandria – Papa della Chiesa ortodossa copta dal 799 al 819